A 2008-as német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: T-Home-Supercup) 2008. július 23-án került megrendezésre a dortmundi Signal Iduna Parkban. A mérkőzést a 2008-as bajnok Bayern München és a 2008-as kupagyőztes Borussia Dortmund játszotta. A találkozó nem számít hivatalos német szuperkupa találkozónak, mivel nem a Német labdarúgó-szövetség szervezésében került megrendezésre.

A mérkőzés 29. percében a Dortmund 1–0-s előnyre tett szert a lengyel Jakub Błaszczykowski góljával. A Dortmund csapatában első mérkőzésén szereplő Hajnal Tamás góllal mutatkozott be új csapatában: a 33. percben szabadrúgásból növelte kétgólosra a Dortmund előnyét. A Bayern München részéről a tartalékcsapatból felhozott Mehmet Ekici szerzett gólt két perccel a becserélését követően. A szuperkupa a hazai pályán játszó Dortmund 2–1-es győzelmével ért véget.

A Bayern Münchenben próbajátékon szerepelt a zimbabwei Joseph Ngwenya, aki egy félidő játéklehetőséget kapott, ám teljesítményével nem győzte meg a müncheni csapat vezetőit arról, hogy szerződést ajánljanak neki.

Érdekesség, hogy mindkét csapat új vezetőedzővel szerepelt a találkozón, a Dortmundnál Jürgen Klopp váltotta Thomas Dollt, míg a Bayern kispadján Ottmar Hitzfeld helyét Jürgen Klinsmann vette át.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 DFB-Supercup

Jegyzetek

További információk 
  
 A számok is mutatják: Hajnal kitűnően irányította a trófeához a BVB-t 

FC Bayern München
Németország labdarúgása
Nemetlabdarugoszuperkupa